

Reis
Filipe V da Macedônia (r. 221–179 a.C.)
Filipe V de França (r. 1316–1322)
Filipe III de Espanha (r. 1598–1521) — ou Filipe V de Navarra
Filipe V de Espanha (r. 1700–1724)

Outros nobres
Filipe II de Espanha — Conde da Flandres (r. 1555–1598)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história